Zoltán Kelemen ist der Name folgender Personen:

* Zoltán Kelemen (Sänger) (1926–1979), ungarischer Sänger (Bassbariton)
 Zoltán Kelemen (Skispringer) (* 1955), ungarischer Skispringer 
 Zoltán Kelemen (Turner) (* 1958), ungarischer Turner 
 Zoltán Kelemen (Eiskunstläufer) (* 1986), rumänischer Eiskunstläufer